Lippay ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Dominik Lippay (1864–1919), österreichischer Porträtmaler
 Georg Lippay (1600–1666), katholischer Theologe, Erzbischof von Gran und Primas von Ungarn